Монс Ауреус (Mons Aureus) може бити:

 Монс Ауреус (насеље)
 Монс Ауреус (часопис)

Види још 
 Златно брдо (лат. Mons Aureus)